Pismak – powieść Władysława Terleckiego
 Pismak – powieść Marka Harnego, nagrodzona Nagrodą Wielkiego Kalibru
 Pismak – film polski w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa z 1984 r., adaptacja powieści Terleckiego